Powderfinger (Neil Young) (1979), een lied van Neil Young
 Powderfinger (band), een Australische rockband (1989-2010)